Рицар без броня може да се отнася за:
 Рицар без броня (филм, 1937), филм на Жак Федер
 Рицар без броня (филм, 1966), филм на Борислав Шаралиев